Garland fait notamment référence à :

Toponyme 

 Comté de Garland, dans l'Arkansas
 Garland, dans le comté de Miller, dans l’Arkansas
 Garland (Caroline du Nord)
 Garland (Maine)
 Garland (Nebraska)
 Garland (Tennessee)
 Garland (Texas)
 Garland (Utah)
 Garland (Wyoming)

Patronyme 
 Alex Garland (né en 1970), romancier, scénariste et réalisateur britannique ;
 Augustus Hill Garland (1832-1899), juriste et homme politique américain ;
 Beverly Garland (1926-2008), actrice américaine ;
 Charles Garland (1898-1971), joueur de tennis américain ;
 Dale Garland (né en 1980), athlète britannique spécialiste du 400 mètres ;
 Darius Garland (né en 2000), joueur de basket-ball américain ;
 Hamlin Garland (1860-1940), romancier américain et lauréat du Prix Pulitzer de la biographie en 1922 ;
 
 Jan-Erik Garland (1905-1988), auteur de bande dessinée suédois ;
 Joe Garland (1903-1977), clarinettiste, saxophoniste et compositeur de jazz américain ;
 Jon Garland (né en 1979), joueur de baseball ;
 
 Ken Garland designer britannique ;
 Merrick Garland (né en 1952), juge américain ; 
 Michel Garland (né en 1930), acteur français ;
 Red Garland (1923-1984), pianiste de jazz américain ;
 Scott Garland (né en 1973), catcheur américain ;
 Winston Garland (né en 1964), joueur de basket-ball américain.

Pseudonyme 
 Judy Garland (1922-1969), actrice américaine ;

Prénom 
 Garland Jeffreys,  auteur-compositeur-interprète

Voir aussi 
 ORP Garland, destroyer britannique en service dans la marine polonaise entre 1940 et 1946.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme